Сьёрд Вимер Сьёрдсма (; род. 10 июля 1981, Эйндховен, Нидерланды) — нидерландский политик, член партии Демократы 66, член Палаты представителей Нидерландов с 20 сентября 2012 года, после избрания на парламентских выборах.

Ранняя карьера 
До избрания он работал в Министерстве иностранных дел. В период его дипломатической работы направлялся в посольства Нидерландов в Бельгии и Афганистане и в постоянное представительство при Палестинской администрации.

Член парламента 
В Палате представителей работает в комитете партии по иностранным делам. В дополнение к своим обязанностям в парламенте он входит в голландскую делегацию в Парламентской ассамблее НАТО.

Сьёрдсма был переизбран во время выборов в Голландии 2017 года.

Политическая позиция 
В 2019 году Сьёрдсма публично подверг критике королеву Нидерландов Ма́ксиму за встречу, которую она провела с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в кулуарах саммита G20 в Осаке, не упоминая об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Политики Нидерландов
Члены партии «Демократы 66»
Выпускники Утрехтского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Родившиеся в Эйндховене
Члены Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов
Дипломаты Нидерландов